Джексонвілл () — назва низки населених пунктів у США.

Джексонвілл — місто, штат Алабама
 Джексонвілл — місто, штат Арканзас
 Джексонвілл — місто, штат Флорида
 Джексонвілл — місто, штат Джорджія
 Джексонвілл — місто, штат Іллінойс
 Джексонвілл — місто, штат Північна Кароліна
 Джексонвілл — місто, штат Орегон
 Джексонвілл — місто, штат Техас
 Джексонвілл — селище, штат Міссурі
 Джексонвілл — селище, штат Огайо
 Джексонвілл — селище, штат Вермонт
 Джексонвілл — переписна місцевість, штат Айова
 Джексонвілл — переписна місцевість в окрузі Сентр, штат Пенсільванія
 Джексонвілл — переписна місцевість, штат Пенсильванія

Примітки